Miejscowości w Anglii:
 Chilton – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire
 Chilton – miejscowość w hrabstwie Durham
 Chilton – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire
 Chilton – miejscowość w hrabstwie Suffolk
Miejscowości w USA:
 Chilton – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Falls
 Chilton – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Calumet
 Chilton – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Calumet
Gminy w USA:
 Chilton (ang. Chilton Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Hettinger
 Chilton (ang. Chilton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Calumet
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Chilton (ang. Chilton County) – w stanie Alabama
Inne toponimy:
 Chilton (Χίλτον) – nieadministracyjna dzielnica Aten właściwych w południowo-wschodniej części miasta
Ludzie noszący nazwisko Chilton:
 Tom Chilton – brytyjski kierowca wyścigowy